protista este un regn al domeniului Eucariotelor. Acesta include toate algele a căror cloroplaste conțin clorofila a și c, precum și diverse forme incolore care sunt strâns legate de ele. Aceste cloroplaste sunt înconjurate de patru membrane, și se susține ideea că au fost achiziționate de la unele alge roșii.

Grupuri 
Regnul Chromista a fost definit în moduri diferite la momente diferite. Numele de Chromista a fost introdus pentru prima dată de Cavalier-Smith în 1981. Numele anterioare Chromophyta, Chromobiota și Chromobionta corespund aproximativ aceluiași grup.

Acesta a fost descris ca fiind compus din trei grupuri diferite:
 Heterokonta sau stramenopile: alge brune, diatomee, matrite, etc.
 Haptophyta
 Cryptomonada
În 2010, Thomas Cavalier-Smith a indicat dorința sa de a muta Alveolata, Rhizaria și Heliozoa în Chromista.

Filogenia

Referințe 

Eucariote